M/S Nieuw Amsterdam kan syfta på:

 M/S Nieuw Amsterdam (1982)
 M/S Nieuw Amsterdam (2009)

Se även 
 T/S Nieuw Amsterdam